Wicehrabiowie Boyd of Merton 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1960–1983: Alan Tindal Lennox-Boyd, 1. wicehrabia Boyd of Merton
 od 1983: Simon Donald Rupert Neville Lennox-Boyd, 2. wicehrabia Boyd of Merton

Najstarszy syn 2. wicehrabiego Boyd of Merton: Benjamin Alan Lennox-Boyd

Boyd of Merton